П'ятниця 13-го
 «П'ятниця, 13-те» — американський фільм жахів